Зоран Миленковић се може односити на:

 Зоран Миленковић (фудбалер, 1946), српски фудбалер;
 Зоран Миленковић (фудбалер, 1953), српски фудбалски голман; 
 Зоран Миленковић (ватерполиста), српски ватерполиста; 
 Зоран Миленковић (политичар), српски политичар.